Niemann, Nieman:
 Bjarke Niemann, forsanger i det danske synth rock band Spleen United
 Christian Niemann "C. N." Rosenkilde (1786, Slagelse  1861, København), en dansk skuespiller
 Gaute Niemann, en dansk bassist og keyboardspiller
 Gunda Niemann-Stirnemann, née Kleemann (* 1966, Sondershausen)
 Hans Niemann (2003-), amerikansk skakstormester
 Synne Garff, née Niemann (* 1967), en dansk forfatter og kommunikationsrådgiver

Se også 
 Naumann
 Neumann, Neuman, Newman
 Herkommer (Herkomer)

Nedertyske efternavne